El Archiduque Carlos Esteban (en alemán: Erzherzog Karl Stephan von Habsburg-Lothringen, en polaco: Arcyksiążę Karol Stefan Habsburg-Lothringen; 5 de septiembre de 1860 - 7 de abril de 1933) fue un miembro de la rama Teschen de la Casa de Habsburgo-Lorena, Gran Almirante de la armada austrohúngara y candidato a la corona polaca.

Familia 
Carlos Esteban nació en Židlochovice, hijo del Archiduque Carlos Fernando de Austria (1818-1874), y de su mujer la Archiduquesa Isabel Francisca de Austria (1831-1903). Nació en el castillo Židlochovice (Gross Seelowitz), cerca de Brno en Moravia. Entre sus hermanos se encontraban la Reina María Teresa de Baviera, el Archiduque Federico de Austria, la Reina María Cristina de España, y el Archiduque Eugenio de Austria.

El 28 de febrero de 1886 en Viena, Carlos Esteban se casó con la Archiduquesa María Teresa, Princesa de Toscana.  Era la hija del Archiduque Carlos Salvador de Austria, Príncipe de Toscana y su mujer la Princesa María Inmaculada de Borbón-Dos Sicilias. La ceremonia tuvo lugar en el Hofburg.

Carlos y María Teresa tuvieron seis hijos:

 Archiduquesa Leonor de Austria (1886-1974) casada morganaticamente con Alfonso von Kloss.
 Archiduquesa Renata de Austria (1888-1935) casada con el Príncipe Jerónimo Radziwill.
 Archiduque Carlos Alberto de Austria (1888-1951) casado con Alicia Isabel Ankarcrona.
 Archiduquesa Matilde de Austria (1891-1966) casada con el Príncipe Olgierd Czartoryski.
 Archiduque León Carlos de Austria (1893-1939) casado con Maria Clotilde von Thuillières Gräfin von Montjoye-Vaufrey et de la Roche.
 Archiduque Guillermo de Austria (1895-1948).

Carrera militar 
En 1879, Carlos Esteban fue comisionado como Seefähnrich en la armada austrohúngara. En 1896 se retiró del servicio activo. Sin embargo, continuó avanzando en rango, alcanzando el rango de almirante en 1901 y Grossadmiral (gran almirante) en 1911. Fue nombrado Marineinspekteur (inspector de la marina de guerra), lo que lo convierte en el oficial de mayor rango de la marina. Otros, sin embargo, tenían el control efectivo de las operaciones en 1914–1918; Anton Haus, Maximilian Njegovan y Miklós Horthy sirvieron a su vez como Flottenkommandant (Comandante de la flota). En 1918, el emperador Carlos I le encargó la investigación sobre el motín de la marina en Cattaro (ahora Kotor en Montenegro). Carlos Esteban recomendó una reorganización radical de la marina y el nombramiento de Miklós Horthy como comandante en jefe.

Candidato a la corona polaca 
El 5 de noviembre de 1916, el emperador alemán Guillermo II y el emperador Francisco José I de Austria emitieron el "Acta del 5 de noviembre" que creaba el Reino de Polonia como un estado independiente con una monarquía hereditaria. Carlos Esteban fue considerado como un candidato a ser regente y eventualmente rey.

En ese momento, Carlos Esteban vivía en el Castillo de Saysbusch (Żywiec), en Galicia. Sus posibilidades aumentaron por el hecho de que hablaba polaco con fluidez. Dos de sus hijas se casaron con príncipes polacos pertenecientes a las casas nobles de Radziwill y Czartoryski. Sin embargo, como Carlos Esteban era miembro de la Casa Imperial de Austria necesitaba permiso para convertirse en rey, de la cabeza de la familia, el emperador Carlos I, quién dudó, habiendo planeado asumir él mismo la corona polaca junto con la austrohúngara. Además, las familias Radziwill y Czartoryski optaron por la causa de Rusia (como sus antepasados lo hicieron en el siglo XVIII). A la confusión política se sumó el apoyo al nacionalismo ucraniano por parte del hijo de Carlos Esteban, el archiduque Guillermo.

Al final, la proclamación fue tan vaga y tentativa que no logró inspirar entusiasmo entre sus supuestos beneficiarios o incluso entre los alemanes y los propios austrohúngaros.

Vida posterior 
Después de 1918, Carlos Esteban adquirió la ciudadanía polaca y continuó viviendo en Żywiec, que había pasado a la soberanía de la República de Polonia. Murió allí el 7 de abril de 1933. La archiduquesa María Teresa murió allí un mes después, el 10 de mayo.

Referencias

Bibliografía 

 Ryan, Nellie. My Years at the Austrian Court. London: J. Lane, 1915. The memoirs of an English governess in Charles Stephen's household.

Enlaces externos 

 Almirante Erzherzog Karl Stefan von Österreich-Teschen en www.geocities.com

Caballeros del collar de la Orden de Carlos III
Grandes cruces de la Orden de la Torre y de la Espada
Caballeros de la Orden del Águila Negra
Caballeros de la Orden del Toisón de Oro (rama austríaca)
Príncipes de Austria
Casa de Habsburgo-Lorena
Militares del Imperio Austríaco
Nobles de Austria del siglo XIX
Nobles de Austria del siglo XX